Гауди́но () — фамилия. Известные носители:

 Гаудино, Алекс (род. 1970) — итальянский диджей и продюсер.
 Гаудино, Джанлука (род. 1996) — немецкий футболист, полузащитник, сын Маурицио Гаудино.
  (род. 1957) — итальянский режиссёр-документалист.
 Гаудино, Маурицио (род. 1966) — немецкий футболист, атакующий полузащитник.